Mutua Madrid Open 2019 — ежегодный женский профессиональный теннисный турнир, проводимый в Мадриде (Испания) на открытых грунтовых кортах. Турнир относится к серии Премьер-турниры WTA с призовым фондом около 6 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 64 участницы в одиночном разряде и 28 пар. В текущем году турнир проходил с 6 по 12 мая 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019 года

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 8 апреля 2019 года.
Теннисисты, получившие "Уайлд-кард":
  Лара Арруабаррена
  Ирина-Камелия Бегу
  Сорана Кирстя
  Светлана Кузнецова
  Сара Соррибес Тормо
Теннисисты, победители квалификации:
  Марта Костюк
  Катерина Козлова
  Вера Звонарёва
  Анна Каролина Шмидлова
  Кристина Плишкова
  Кристина Младенович
  Маргарита Гаспарян
  Полона Херцог
Теннисисты, счастливые участники (LL) квалификации:

Ход соревнований

Одиночный разряд

Финальные матчи

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Квалификация турнира

1-я четверть

2-я четверть

3-я четверть

4-я четверть

5-я четверть

6-я четверть

7-я четверть

8-я четверть

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификационного турнира 

Mutua Madrid Open 2019